Köstl ist der Ortsname von

 Köstl (Hohenburg), Ortsteil des Marktes Hohenburg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Köstl (Zell), Ortsteil der Gemeinde Zell, Landkreis Cham, Bayern